Шоссе 254; Автодорога 254 () — название нескольких автомобильных дорог, преимущественно в США.

Автодороги США 
  — в Арканзасе.
  — в Вайоминге.
  — в Виргинии.
  — в Джорджии.
 Авеню гигантов — в Калифорнии.
  — в Канзасе.
  — в Кентукки.
  — в Коннектикуте.
  — в Миннесоте.
  — в Миссури.
  — в Мэриленде.
  — в Нью-Йорке.
  — в Огайо.
  — в Пенсильвании.
  — в Техасе.
  — в Южной Каролине.

См. также 
  — в Японии.